Rejsen til månen er titlen på flere værker:

 Rejsen til månen – novelle fra 1867 af Edgar Allan Poe
 Rejsen til månen (film) – science fiction-stumfilm fra 1902 af Georges Méliès
 Fra jorden til månen (også kaldet Rejsen til månen) – roman fra 1865 af Jules Verne